Alexandria Villaseñor (2005-), militante américaine pour le climat.
 Marcos Covarrubias Villaseñor (1967-), homme politique mexicain.